Holzhausen steht für:

 Holzhausen (Adelsgeschlecht), Frankfurter Patrizierfamilie

Personen:
 Adolf Holzhausen (1868–1931), Wiener Verleger
 Adolph von Holzhausen (1866–1923), deutscher Offizier und Stifter
 Anton Ulrich von Holzhausen (1754–1832), letzter Bürgermeister der Freien Reichsstadt Frankfurt am Main 1806
 Bettina Holzhausen (* 1966), Schweizer Tänzerin, Choreografin und Tanzvermittlerin
 Elena Holzhausen (* 1965), deutsche Kunsthistorikerin, Denkmalpflegerin sowie Diözesankonservatorin der Erzdiözese Wien
 Erna Raabe von Holzhausen (1882–1938), deutsche Malerin und Grafikerin 
 Franz von Holzhausen (* 1968), US-amerikanischer Automobildesigner
 Hamman von Holzhausen (1467–1536), Bürgermeister von Frankfurt am Main
 Jens Holzhausen (* 1963), deutscher Altphilologe
 Johann von Holzhausen (vor 1343–1393), Bürgermeister von Frankfurt am Main
 Johann Georg von Holzhausen, Bürgermeister von Frankfurt am Main (1710, 1714)
 Johann Hieronymus von Holzhausen (1674–1736), Bürgermeister von Frankfurt am Main (1733)
 Johann Maximilian von Holzhausen, Bürgermeister von Frankfurt am Main (1761)
 Justinian von Holzhausen (1502–1553), Diplomat, Feldherr, Humanist, Bürgermeister von Frankfurt am Main
 Justinian Georg von Holzhausen (1771–1846), Fideikommissherr und Abgeordneter in Frankfurt am Main 
 Klaus Holzhausen (* 1937), Schweizer Architekt
 Kuno Damian von Schütz-Holzhausen (1825–1883), deutscher Kolonist
 Lukas Holzhausen (* 1967), Schweizer Schauspieler
 Margarethe Martiny-Holzhausen (1893–1976), österreichische Bildhauerin, Malerin, Kinderbuchautorin und Illustratorin
 Moritz von Schütz zu Holzhausen gen. von Bechtolsheim (1837–1901), Kammerherr und Abgeordneter
 Olga von Holzhausen (1871–1944), österreichische Malerin
 Rudolf Holzhausen (1889–1963), deutscher Diplomat
 Ruth Holzhausen (* 1959), deutsche Volleyballspielerin
 Walter Holzhausen (1896–1968), deutscher Kunsthistoriker und Museumsdirektor
 Walther Freiherr von Holzhausen (1876–1935), Schachmeister
 Wilhelm Holzhausen (1907–1988), deutscher Maler und Grafiker

Holzhausen heißen folgende Orte:

Gemeinden:
 Holzhausen an der Haide, Gemeinde im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Holzhausen (Oberösterreich), Gemeinde im Bezirk Wels-Land, Oberösterreich, Österreich

Gemeindeteile in Deutschland:

Baden-Württemberg:
 Holzhausen (Braunsbach), Ortswüstung im Gemeindeteil Steinkirchen von Braunsbach, Landkreis Schwäbisch Hall
 Holzhausen (Sulz am Neckar), Stadtteil von Sulz am Neckar, Landkreis Rottweil
 Holzhausen (Uhingen), Ortsteil von Uhingen, Kreis Göppingen

Bayern:
 Holzhausen (Alling), Ortsteil der Gemeinde Alling, Landkreis Fürstenfeldbruck
 Holzhausen (Bad Aibling), Ortsteil der Stadt Bad Aibling, Landkreis Rosenheim
 Holzhausen (Bergen), Ortsteil der Gemeinde Bergen (Chiemgau), Landkreis Traunstein
 Holzhausen (Dittelbrunn), Ortsteil von Dittelbrunn, Landkreis Schweinfurt
 Holzhausen (Gablingen), Ortsteil von Gablingen, Landkreis Augsburg
 Holzhausen (Geisenhausen), Ortsteil von Geisenhausen, Landkreis Landshut
 Holzhausen (Gottfrieding), Ortsteil von Gottfrieding, Landkreis Dingolfing-Landau
 Holzhausen (Griesstätt), Ortsteil von Griesstätt, Landkreis Rosenheim
 Holzhausen (Ipsheim), Ortsteil des Marktes Ipsheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Holzhausen (Königsberg in Bayern), Ortsteil der Stadt Königsberg in Bayern, Landkreis Haßberge
 Holzhausen (Langenpreising), Ortsteil der Gemeinde Langenpreising, Landkreis Erding
 Holzhausen (Pfeffenhausen), Ortsteil der Gemeinde Pfeffenhausen, Landkreis Landshut
 Holzhausen (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau
 Holzhausen (Schiltberg), Ortsteil der Gemeinde Schiltberg, Landkreis Aichach-Friedberg
 Holzhausen (Schweitenkirchen), Ortsteil von Schweitenkirchen, Landkreis Pfaffenhofen/Ilm
 Holzhausen (Simmershofen), ehemaliger Ort der Gemeinde Simmershofen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Holzhausen (Straßlach-Dingharting), Ortsteil von Straßlach-Dingharting, Landkreis München
 Holzhausen (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein
 Holzhausen (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein
 Holzhausen am Ammersee, Ortsteil von Utting, Landkreis Landsberg am Lech
 Holzhausen am Starnberger See, Ortsteil von Münsing, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Holzhausen bei Buchloe, Ortsteil von Igling, Landkreis Landsberg am Lech
 Holzhausen bei Teisendorf, Ortsteil von Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land

Brandenburg:
 Holzhausen (Kyritz), Stadtteil von Kyritz, Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Hessen:
 Holzhausen (Bad Wildungen), Wüstung in der Gemarkung Bad Wildungen, Landkreis Waldeck-Frankenberg 
 Holzhausen (Dautphetal), Ortsteil von Dautphetal, Landkreis Marburg-Biedenkopf
 Holzhausen (Eibach), Wüstung in der Gemarkung Eibach, Gemeinde Dillenburg, Lahn-Dill-Kreis
 Holzhausen (Fronhausen), Ortsteil von Fronhausen, Landkreis Marburg-Biedenkopf
 Holzhausen (Greifenstein), Stadtteil von Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis
 Holzhausen (Hahn), Ortsteil von Edermünde, Schwalm-Eder-Kreis
 Holzhausen (Hatzfeld), Stadtteil von Hatzfeld, Landkreis Waldeck-Frankenberg
 Holzhausen (Herleshausen), Ortsteil von Herleshausen, Werra-Meißner-Kreis
 Holzhausen (Hohensolms), Wüstung in der Gemarkung Hohensolms, Gemeinde Hohenahr, Lahn-Dill-Kreis
 Holzhausen (Homberg), Stadtteil von Homberg (Efze), Schwalm-Eder-Kreis
 Holzhausen (Immenhausen), Stadtteil von Immenhausen, Landkreis Kassel
 Holzhausen (Kölschhausen), Wüstung in der Gemarkung Kölschhausen, Gemeinde Ehringshausen, Lahn-Dill-Kreis 
 Holzhausen (Korbach), Wüstung in der Gemarkung von Korbach, Landkreis Waldeck-Frankenberg
 Holzhausen (Schmillinghausen), Wüstung in der Gemarkung Schmillinghausen, Gemeinde Bad Arolsen, Landkreis Waldeck-Frankenberg
 Holzhausen (Stormbruch), Dorfwüstung in der Gemeinde Diemelsee
 Holzhausen (Treis an der Lumda), Wüstung in der Gemarkung Treis an der Lumda, Gemeinde Staufenberg, Landkreis Gießen
 Holzhausen (Twiste), Wüstung in der Gemarkung Twiste, Gemeinde Twistetal, Landkreis Waldeck-Frankenberg
 Holzhausen über Aar, Ortsteil von Hohenstein, Rheingau-Taunus-Kreis
 Holzhausen (Waldeck), Wüstung in der Gemarkung von Waldeck, Landkreis Waldeck-Frankenberg

Niedersachsen:
 Holzhausen (Bad Pyrmont), Stadtteil von Bad Pyrmont, Landkreis Hameln-Pyrmont
 Holzhausen (Bahrenborstel), Ortsteil von Bahrenborstel, Landkreis Diepholz
 Holzhausen (Beckeln), Ortsteil von Beckeln in der Samtgemeinde Harpstedt, Landkreis Oldenburg
 Holzhausen (Georgsmarienhütte), Stadtteil von Georgsmarienhütte, Landkreis Osnabrück
 Holzhausen (Melle), Stadtteil von Melle, Landkreis Osnabrück
 Holzhausen (Stolzenau), Ortsteil von Stolzenau, Landkreis Nienburg
 Holzhausen (Vechta), Stadtteil von Vechta, Landkreis Vechta
 Holzhausen (Wildeshausen), Stadtteil von Wildeshausen, Landkreis Oldenburg

Nordrhein-Westfalen:
 Bad Holzhausen, Stadtteil von Preußisch Oldendorf, Kreis Minden-Lübbecke
 Holzhausen (Bad Laasphe), Stadtteil von Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein
 Holzhausen (Bad Salzuflen), Ortsteil von Bad Salzuflen, Kreis Lippe
 Holzhausen (Burbach), Ortsteil von Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein
 Holzhausen (Lienen), Ortsteil von Lienen, Kreis Steinfurt
 Holzhausen (Nieheim), Ortsteil von Nieheim, Kreis Höxter
 Holzhausen (Porta Westfalica) (früher auch Holzhausen I), Stadtteil von Porta Westfalica, Kreis Minden-Lübbecke
 Holzhausen II, Ortsteil von Hille, Kreis Minden-Lübbecke
 Holzhausen-Externsteine, Ortsteil von Horn-Bad Meinberg, Kreis Lippe

Sachsen:
 Holzhausen (Geringswalde), Ortsteil von Geringswalde, Landkreis Mittelsachsen
 Holzhausen (Leipzig), Stadtteil von Leipzig im Stadtbezirk Südost

Sachsen-Anhalt:
 Holzhausen (Bismark), Ortschaft und Ortsteil der Stadt Bismark (Altmark), Landkreis Stendal
 Holzhausen (Dähre), Ortsteil der Gemeinde Dähre, Altmarkkreis Salzwedel

Thüringen:
 Holzhausen (Heldburg), Ortsteil der Gemeinde Heldburg, Landkreis Hildburghausen
 Holzhausen (Amt Wachsenburg), Ortsteil der Gemeinde Amt Wachsenburg im Ilm-Kreis

Gemeindeteile in Österreich:
 Holzhausen (Gemeinde Ardagger), Ortsteil von Ardagger, Bezirk Amstetten, Niederösterreich 
 Holzhausen (Gemeinde Sankt Georgen), Ortschaft und Katastralgemeinde von Sankt Georgen bei Salzburg, Bezirk Salzburg-Umgebung, Salzburg

historisch:
 Burgholzhausen vor der Höhe,  Ortsteil von Friedrichsdorf im Hochtaunuskreis

sowie:
 Holzhausen (Stralsund), Studentendorf auf dem Campus der Hochschule Stralsund
 U-Bahnhof Holzhauser Straße in Berlin
 U-Bahnhof Holzhausenstraße in Frankfurt am Main
 Gut Holzhausen – mehrere Anwesen

Siehe auch:
 Holtzhausen
 Holzhäuseln
 Klein Holzhausen
 Niederholzhausen
 Oberholzhausen
 Unterholzhausen
 Windischholzhausen
 Holzhaus
 Holzhauser
 Holzhäuser
 Holthusen